Чортановци су насеље у Србији, у општини Инђија у Сремском округу. Кроз насеље пролази магистрална железничка пруга Београд – Нови Сад – Суботица. Према попису из 2011. било је 2337 становника. Овде се налази Српска православна црква Светог Николе у Чортановцима.
Недалеко од села се налази луксузна вила Станковић, коју је 1930. године подигао Раденко Станковић, а данас се налази у државном власништву. У вили се одржавају фестивали Нови Тврђава театар и Шекспир фест.

Овде се налази Археолошко налазиште „Михаљевачка шума”.

Демографија 
У насељу Чортановци живи 1875 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,0 код мушкараца и 43,0 код жена). У насељу има 797 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,90.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Види још 
 Срем
 Сремски округ
 Железничка станица Чортановци
 Манастир Тидија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Инђији
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији